Die Delray Beach Open 2021 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Januar 2021 in Delray Beach stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Antalya die Antalya Open statt. Diese zählten, wie die Delray Beach Open, zur Kategorie ATP Tour 250.

Das Teilnehmerfeld im Einzel bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 349.530 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 418.195 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 5. und 6. Januar 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 81 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 73 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 60 kB)

ATP Tour 2021
2021